

Сезон V8Star 2003 
Перед началом сезона организаторы V8Star разошлись с организаторами Beru Top 10, и решили провести сезон самостоятельно. Это означало гораздо более худшее телевизионное освещение. В итоге многие звездные гонщики, включая чемпиона серии Джонни Чекотто решили покинуть её. На двух этапах в голландском Зандфоорте выступали приглашенные местные гонщики, включая Яна Ламмерса, а Донни Кревелс одержил победу. Однако в целом в сезоне полностью доминировал Zakspeed, чьи гонщики одержали 7 побед из 9, Педро Лами, одержав 4 победы легко стал чемпионом. На следующий год гонки решено было не проводить — серия V8Star прекратила своё существование.

Календарь и победители

Итоговое положение 

В командном зачете с большим отрывом победила Zakspeed, набравшая в 1,5 раза больше очков, чем преследователи.

См. также 
 V8Star

Ссылки 
 Календарь
 Итоговое положение
 Статистика квалификаций и гонок

Сезоны V8Star
Германия